Kolarovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Коларово) :
Kolarovo, village bulgare de l'obchtina de Petritch, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Kolarovo, village bulgare de l'obchtina de Kharmanli, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Kolarovo, village bulgare de l'obchtina de Glavinitsa, situé dans l'oblast de Silistra ;
Kolarovo, village bulgare de l'obchtina de Radnevo, situé dans l'oblast de Stara Zagora.